Weisach heißen Flüsse im bayerischen Ober- und Mittelfranken:
 Weisach (Aisch) – zwei Zuflüsse der Aisch in Bayern; flussabwärts:
 Weisach (Aisch), linker Zufluss bei Markt Uehlfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim
 Kleine Weisach, linker Zufluss bei Markt Lonnerstadt, Landkreis Erlangen-Höchstadt
 Weisach (Baunach), linker Zufluss der Baunach bei Pfarrweisach, Landkreis Haßberge

Siehe auch:
 Weisbach
 Weissach (Begriffsklärung)